são-raimundense – abitanti di São Raimundo Nonato
são-raimundense – abitanti di São Raimundo do Doca Bezerra